Murik peut désigner :
 Le murik, une langue austronésienne de Bornéo ;
 Le murik, une langue papoue de Papouasie-Nouvelle-Guinée.